Kirrweiler peut faire référence à :

 Kirrweiler, commune de l'arrondissement de Kusel, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Kirrweiler (Pfalz), commune de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud, Rhénanie-Palatinat, Allemagne.

Voir aussi 
 Kirrwiller
 Kirviller